Любіца; Любиця

 Любіца Маріч (1909—2003) — композиторка з Югославії.

Любіца — село, громада в окрузі Кежмарок, Пряшівський край.
 Любіца (притока Попраду)
 Любиця (притока Слатини)